Baird är namnet på en skotsk klan och därmed ett efternamn, främst använt i engelsktalande länder.

Personer med efternamnet Baird
 Anthony Baird
 Billie Eilish
 Billy Baird
 Brian Baird
 Chris Baird
 Craig Baird, nyzeeländsk racerförare
 David Baird, flera personer
 David Baird (politiker), amerikansk politiker
 David Baird, Jr., amerikansk politiker
 Ed Baird, seglare
 George Baird
 Ian Baird
 John Logie Baird, skotsk uppfinnare
 Julia Baird
Marsha Mark-Baird, sjukampare från Trinidad och Tobago
 Scott Baird
Shiona Baird, skotsk parlamentsledamot
Spencer Fullerton Baird, amerikansk zoolog
Stuart Baird, brittisk regissör
Tadeusz Baird, polsk tonsättare.
Teddy Baird, brittisk producent
Vera Baird, brittisk parlamentsledamot 

Skotska efternamn